

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kęszyce – przysiółek wsi Księżyce w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Wiązów
 Kęszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Kęszyce – przysiółek wsi Grabice w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Murów
 Kęszyce – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice

Inne 
 Kęszyce – przystanek kolejowy w miejscowości Kęszyce-Wieś, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Kęszyce-Wieś
 Nowe Kęszyce